

Населені пункти та їхні частини
 Рудавка — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Рудавка — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства
 Рудавка — село в гміні Пласька Августівського повіту Підляського воєводства
 Рудавка — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Рудавка — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Рудавка — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Рудавка — частина села Сакі в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Рудавка — частина села Мендзижече-Ґурне в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства

Рудавка — річка, ліва притока Рудави.

Примітки